

Geografia

Austria 
 Wörth – dzielnica gminy Baumgarten bei Gnas w kraju związkowym Styria
 Wörth – dzielnica gminy Enzenreith w kraju związkowym Dolna Austria
 Wörth – dzielnica gminy Kirchberg an der Raab w kraju związkowym Styria
 Wörth – dzielnica gminy Pöchlarn w kraju związkowym Dolna Austria
 Wörth – dzielnica gminy St. Georgen am Steinfelde w kraju związkowym Dolna Austria
 Wörth – dzielnica gminy Rauris w kraju związkowym Salzburg

Niemcy 
 Wörth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Erding
 Wörth am Main – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mittenberg
 Wörth am Rhein – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim
 Wörth an der Donau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Wörth an der Donau – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Wörth an der Isar – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut
 Wörth an der Isar – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Landshut

Zobacz też 
 Maria Wörth
 Worth